Кенет III Шкотски (10. век - Tayside, 25. март 1005) је био краљ Краљевине Шкотске из династије Алпин.

Породично стабло 

Умрли 1005.
Династија Алпин
Династија Данкелд
Шкотски краљеви
Владари у Европи у X веку
Владари у Европи у XI веку